Эроси Кицмаришвили (; 1965, Рустави, Грузинская ССР — 15 июля 2014, Тбилиси, Грузия) — грузинский политик, до мая 2012 года — один из лидеров оппозиционной «Грузинской партии», бывший посол Грузии в России (2008), в прошлом — президент Торгово-промышленной палаты Грузии (2004), предприниматель, основатель и владелец телеканала «Рустави-2».

Биография 
Эроси (Эрос) Кицмаришвили родился в 1965 году в городе Рустави Грузинской ССР.

В 1993 году Кицмаришвили выступил основателем телекомпании «Рустави-2»

В 2004 году Кицмаришвили занял пост президента Торгово-промышленной палаты Грузии. При этом он оставался владельцем «Рустави-2».

В 2005 году Кицмаришвили был вынужден продать акции «Рустави-2» одному из ближайших соратников экс-министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили, бизнесмену Кибару Халваши.

В 2005 году Кицмаришвили уехал в Соединённые Штаты Америки, где пытался организовать свой бизнес (по собственным словам, «главным образом занимался продвижением грузинских товаров на американском рынке»). В этот период он также являлся послом Грузии по особым поручениям в Нью-Йорке.

В феврале 2008 года Кицмаришвили был назначен на должность посла Грузии в России, сменив на этом посту Ираклия Чубинишвили (кандидатуру Кицмаришвили предложил сам Саакашвили).

15 июля 2014 года новостные агентства сообщили, что Кицмаришвили обнаружен мёртвым в автомобиле у своего дома в Тбилиси, рядом с трупом был найден пистолет.

Похоронен на Сабурталинском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 Экс-посол Грузии в РФ Кицмаришвили найден мертвым в Тбилиси , РИА Новости — ria.ru, 15 июля 2014
 Оппонент Саакашвили покончил с жизнью при странных обстоятельствах 

Политики Грузии
Послы Грузии в России
Медиаменеджеры
Умершие от огнестрельного оружия
Похороненные на Сабурталинском кладбище